

Cinema 
 Il monaco (Le Moine) – film del 1972 diretto da Adonis Kyrou
 Il monaco – film erotico del 1996 diretto da Joe D'Amato
 Il monaco (Bulletproof Monk) – film del 2003 diretto da Paul Hunter
 Il monaco (Le Moine) – film del 2011 diretto da Dominik Moll, con Vincent Cassel

Letteratura 
 Il monaco (The Monk) – romanzo di Matthew Gregory Lewis del 1796

Persone 
 Ramiro II di Aragona detto il Monaco – re di Aragona

Altro 
 Il Monaco – menhir di Modugno, in provincia di Bari

Pagine correlate 
Monaco

Altri progetti